Oggi (ital. heute) bezeichnet
 eine italienische Zeitschrift, siehe Oggi (Zeitschrift)
 den Fiat Oggi, eine im Jahr 1983 auf den Markt gebrachte, zweitürige Stufenheckversion des Fiat 127, siehe Fiat 127#Der Fiat 127 in aller Welt

OGGI steht für
 eine russische Kette von Jugendmode-Geschäften, siehe OGGI

Siehe auch:
 Oggy und die Kakerlaken, französische Zeichentrickserie
 Ogi